

Pessoas
Peter Jennings

Localidades
Jennings (Flórida)
Jennings (Kansas)
Jennings (Luisiana)
Jennings (Missouri)
Jennings (Oklahoma)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos